Brown Sugar ist die Bezeichnung für:
 Brown Sugar, Lied der englischen Rockband The Rolling Stones
 Brown Sugar (1931), englischer Film von Leslie S. Hiscott
 Brown Sugar (2002), US-amerikanischer Film von Rick Famuyiwa